Borlase ist der Familienname folgender Personen:
 Edmund Borlase (1620–1682), irischer Historiker
 John Borlase (1576–1648), General und Gouverneur von Ireland
 Nancy Borlase (1914–2006), australische Malerin
 Sir John Borlase Warren, 1. Baronet (1753–1822), Admiral und Politiker
 William Borlase (1695–1772), englischer Antiquar und Naturforscher
 William Copeland Borlase (1848–1899), englischer Antiquar und Parlamentsmitglied im Unterhaus